Trey Lewis est un joueur américain de football américain né en 1985.

Il a évolué comme defensive tackle pour les Falcons d'Atlanta en National Football League pendant les saison 2007-Saison 2010 de la NFL. Il s'engage ensuite avec les Nighthawks d'Omaha en 2012 au sein de la United Football League américaine où il termine sa carrière

Naissance en mai 1985
Joueur américain de football américain
Defensive tackle